Le Sang à la tête est un film de Gilles Grangier réalisé en 1956.
Le Sang à la tête est un roman de Serge Livrozet paru en 1978.